HWA AG (от ) — компания Ханса-Вернера Ауфрехта, занимающаяся разработкой гоночных автомобилей и официально представляющая интересы торговой марки Mercedes-Benz в автоспорте. Основана после перепродажи контрольного пакета акций фирмы AMG концерну Daimler AG. Ранее участвовала в гонках серии Deutsche Tourenwagen Masters, Формуле E и поставляла двигатели для гоночных автомобилей Евросерии Формулы-3 и британской Формулы-3. На данный момент команда принимает участие в чемпионатах ФИА Формуле-2 и в Формуле-3.

История 

После продажи основного пакета акций AMG компании Mercedes-Benz, Ханс-Вернер Ауфрехт основал другую фирму, названную по его инициалам H.W.A. Gmbh, которая также представляла Mercedes-Benz в автоспорте. Однако первая попытка закончилась провалом — ошибки в разработке Mercedes-Benz CLR для гонки 24 часа Ле-Мана 1999 года привели к тому, что недостаточно аэродинамически-загруженный перед автомобиля грозил пропуском воздуха под днище, что немедленно приводило к взлёту автомобиля. Это обнаружилось только на квалификации, когда взлетел автомобиль под управлением Марка Уэббера. После совещания было предложено загрузить нос автомобиля балластом, но в гонке взлетел еще один автомобиль — неровный асфальт и выход из аэродинамической тени при обгоне привели к зрелищном взлету с несколькими переворотами. Никто не пострадал, но после совещания со Штутгартом было решено снять оставшийся в гонке автомобиль, несмотря на его лидерство на момент принятия решения.

На следующий год H.W.A. в качестве заводской команды приняла участие в новом ДТМ — всего её гонщики с тех пор выиграли 5 чемпионских титулов, в том числе 3 — Бернд Шнайдер.

С 2003 года компания HWA производит и обслуживает двигатели Mercedes, которые используются в Евросерии Формулы 3 и британской Ф3.

В декабре 2006 года было принято решение об акционировании HWA GmbH, и в апреле следующего фирма была переименована в HWA AG. 30 % акций купили кувейтские инвесторы.

В 2015 году Тото Вольфф, руководитель Mercedes Motorsport, в рамках реорганизации своего инвестиционного портфеля продал свою долю в компании HWA AG, в которой с 2006 года ему принадлежало 49% акций, и где до 2013-го он занимал пост вице-президента наблюдательного совета. В результате Вольфф вышел из числа акционеров фирмы, тогда как Ханс-Вернер Ауфрехт значительно увеличил свою долю.

HWA Team 

HWA Team — спортивная команда из Аффальтербаха, Германия, представляющая интересы фирмы HWA AG и подразделения Mercedes-AMG. Одна из самых успешных команд в истории DTM. Её пилоты шесть раз становились чемпионами серии. До 2005 года победы команде приносил Бернд Шнайдер, с 2005 года за команду выступает двукратный чемпион мира в классе Формула-1 — Мика Хаккинен. В 2010 году чемпионский титул завоевал Пол Ди Реста. В 2015 году Паскаль Верляйн, выступая за DTM Team HWA, одержал победу в чемпионате. В 2018 году Гэри Паффетт завоевал чемпионский титул. Сезон 2018 года стал последним для команды в DTM, так как Mercedes покинул чемпионат.

Кроме того, на счету HWA Team победы в чемпионатах FIA GT 1997 и 1998 года.

Команда дебютировала в Формуле E в сезоне 2018/2019. Пилотами команды были Стоффель Вандорн и Гэри Паффетт. В следующем сезоне Mercedes официально присоединился к чемпионату, переименовав команду.

В октябре 2018 года было объявлено, что команда примет участие в новом чемпионате Формула-3.

В январе 2019 году HWA стала техническим партнером команды Формулы-2 Arden International. В октябре 2019 года HWA выкупила команду Arden и с 2020 года выступает в Формуле-2.

Результаты выступлений

Формула-2

Формула-3

Формула E

Победы в DTM

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт HWA AG

Команды DTM
Команды ФИА Формулы-2
Команды ФИА Формулы-3
Команды Формулы E
Автогоночные команды Германии
Автомобилестроительные компании Германии
Поставщики двигателей Формулы-1
Заводские автоспортивные команды